

В БДЖ 
Локомотивите са строени и доставени от румънския завод „23 август“ (сега „FAUR“) – Bucureşti. Те са дизелхидравлични, с мощност 1250 к.с, тип В′-В′ (заводско означение LDH 125). Първите локомотиви започват да пристигат в края на 1969 г. и са зачислени в депата на София и Перник. Едновременно с доставките за БДЖ се получават и локомотиви за промишлени предприятия извън железниците. В периода 1969 – 1980 г. са внесени общо 263 локомотива серия 55.000, от които в 160 машини са в БДЖ и само една от тях (55 063.2) е във ВРЗ – Левски. В БДЖ машините са ангажирани с най-различни дейности. Ниското им колоосно натоварване, висока конструктивна скорост, два тракционни режима (60 и 100 км/ч) и наличието на котел за отопление на пътнически влакове ги правят удобни за всякакъв вид експлоатация. Използвани са и продължава използването им за обикновена и тежка маневрена работа, както и за обслужване на товарни, пътнически и бързи влакове. Жп гара Варна-фериботна се обслужва само от локомотиви серия 55, на четири от които са монтирани колооси за междурелсие 1520 мм (т. нар. руско междурелсие) .

Локомотивите серия 55 са най-масово разпространените дизелови машини в БДЖ. Първият бракуван локомотив е 55 – 23 след челен удар в 6-осния дизелов локомотив 06-49 който става в нощта на 09.12.1972 срещу 10.12.1972.Тогава  той обслужва  бърз влак ,,Албена" (номер 28А) от Кардам за София и близо до  жп гара Венчан около полунощ вследствие грешка на  деж. р-л на жп гара, който дава  разрешение за  движение и на насреща движещия се товарен влак от Каспичан към Провадия. В онези години удвоена жп линия е имало само между Синдел и Варна . През март 1973 са бракувани двата дизелови локомотива сблъскали се откъм тясната им страна един в друг . В участъка жп линията е била единична и неелектрифицирана . След приватизацията на вагоно-ремонтен завод (ВРЗ) – Левски е отчислен от парка на железниците и локомотив 55 063.2. Към края на 2007 в парка се водят над 66 % от всички доставени за БДЖ локомотиви.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите 
 Номерата на машините, които са оцветени не са работили никога за БДЖ

Експлоатация в България, извън БДЖ 
След пристигането на последния локомотив (55 212.5) за БДЖ, продължават доставките на машини от тази серия за различни промишлени и минни предприятия. Така, с известни прекъсвания до към 1992 г., когато доставките стават все още централизирано (със заверка от БДЖ) общият брой на локомотивите от серия 55 в България достига 263 единици, като последната машина е получена през юни 1992 г. След 1992 г. вносът на локомотиви за нуждите на предприятия и фирми, външни на железниците, не се контролират от БДЖ. Почти всички български компании с национален лиценз за железопътен превозвач притежават представители на серия 55.

В Румъния 
На базата със заводско означение LDH125 в завод FAUR са произведени общо 632 броя, разпределени в няколко серии:
 серия 80 (еднотипни с нашите серия 55.000) – произвеждани в периода 1966 – 1985 г. с влаково отопление;
 серия 81 – (1966 – 1985 г.), еднакви със серия 80, но без инсталация за влаково отопление;
 серия 82 – (от 1999 г.) на базата на серии 80 и 81, модернизирани от Алстом с нови системи за контрол, електрическо влаково отопление и нов двигател (Caterpillar). Повече от 20 броя са в редовна експлоатация;
 серия 83 – (от 1998 г.) Подобно на серия 82 на базата на серии 80 и 81, но са модернизирани с двигател (MTU);
 серия 84 – еднакви със серия 80, но на междурелсие 1520 мм.

В БЖК 
Като основен акционер в българската компания „Grup Ferovar Roman“, част от локомотивите, собственост на компанията в Румъния са прехвърлени за работа в България. Към 2018 г. това са локомотивите с номера 98 53 080 0067-6, 98 53 080 0390 и 98 53 081 0245-6.

В Гърция 
В периода 1978 – 1979 г. гръцките държавни железници „ΟΣΕ (ΟPΓANΙΣMOΣ ΣΙΔHPOΔPOMΩN EΛΛAΔOΣ)“ внасят 7 броя от базовата серия LDH 125. Означени са със серия А 171 – 177. Не е в експлоатация нито един от тях.

В Унгария и Словакия 
Частната унгарска фирма „Floyd Zrt.“ притежава един брой LDH125 (означен с № 429 005). Една частна компания в Словакия също притежава локомотив LDH125 с номер 93 55 1250 031 – 2 (бивш 748 531).

Литература 
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви в БЖК
Локомотиви в Булмаркет ДМ
Локомотиви в ТБД Товарни превози
Локомотиви
Локомотиви в Румъния